Table Rock (Missouri)
Table Rock (Nebraska)
Table Rock (Wyoming)

Desambiguações de topônimos